Торрихас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 57,32 км². Население — 66 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información General
 Fotos
 Ficha de la población 
 Foro de Torrijas

Муниципалитеты Теруэля